Tokači může být:

 Tokači (podprefektura) – podprefekrura v Japonsku
 Tokači (provincie) – bývalá provoncie v Japonsku
 Tokači (řeka) – řeka v Japonsku
 Tokači (sopka) – sopka v Japonsku